Milaan (stad), een stad in Italië
Milaan (provincie), een provincie in Italië
 Milaan (metropolitane stad)
het hertogdom Milaan (1395-1797)
de Ambrosiaanse Republiek (1447-1450)